Турнеја четири скакаонице 2014/15. била је 63. Турнеја овог престижног такмичења у скијашким скоковима. Титулу из претходне године бранио је Аустријанац Томас Дитхарт. Такмичења су се бодовала и за Светски куп.

Дитхарт није успео одбранити титулу. Освојио ју је његов земљак Штефан Крафт и тако продужио низ победа Аустријанаца.

Скакаонице

Календар такмичења 

 *Такмичење у Оберстдорфу одложено је за 29. 12. због лоших временских услова (снег и ветар).

Систем такмичења 
За разлику од свих других такмичења у овом спорту, на Турнеји се од 1996/97. прва серија одржава по систему парова, који се добију након квалификација; 25. из квалификација скаче против 26-ог, 24. против 27-ог, други против претпосљедњег, први против посљедњег. Парова има 25. У 2. серију пролази побједник сваког пара и 5 најбољих губитника. Десет првопласираних у укупном поретку Светског купа аутоматски су квалификовани за 1. серију, тако да не морају (али могу) да наступе у квалификацијама, али у том случају сврставају се на крај поретка тако да за противнике добију најбоље из квалификација.

Четири такмичења ове турнеја рачунају се као једно у мушком Светском купу у скијашким скоковима 2014/15. Такмичари добијају бодове на исти начин као и на другим такмичењима: први 100 модова, други 80, ... последњи 30. 1 бод.

Учесници турнеје 

Број такмичара које једна земља може послати на Турнеју зависи од резултата постигнутих раније у Светском купу. Немачка и Аустрија такође могу поред 7 репрезентативаца пријавити по 6 других такмичара за предскакаче (Немачка у Оберстдорфу и Гармиш-Партенкирхену, а Аустрија у Инзбруку и Бишофсхофену).

На 63. турнеји четири скакаонице учествовало је 88 такмичара из 19 земаља (у загради је број закмичара по земљама):

Некадашњи победници, Аустријанац Волфганг Лојцл (2008/09) и Финац Јане Ахонен (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08) због слабих резултата у Светском купу нису уврштени у саставе својих репрезентација.

Резултати 1. скаконице

Оберстдорф

Пласман у Светском купу пре Турнеје 
Ових 10. скакача су аутоматски квалификовани за прво коло квалификација на основу пласмана у досаашњем делу Светског купа. ():

Квалификације

Резултати 1. серије 
 У 1. серији 50. квалификованих, подељени су у 25 парова

 За 2. серију скокова квалификовало се 25 победника и 5 најбољих губитника ( "срећни губитници" -{"lucky loosers"}- или LL).

 5. најбољих губитника су:

Табела после 1. скока:

Коначни резултати на 1. скакаоници 
 
Такмичење је почело са 13. капије. Подизање капије за 1 ниво резултира одузимањем 3,7 бодова, односно 7,3 бода ако се подигне за 2 нивоа.
 * – најбољи поражени
  – пад

Резултати 2. скаконице

Гармиш-Партенкирхен

Пласман на Турнеји после 1. скакаонице

Пласман у Светском купу пре 2. скаконице 
Ових 10. скакача су аутоматски квалификовани за прво коло квалификација на основу пласмана у досаашњем делу Светског купа. ():

Квалификације

Резултати 1. серије 
 У 1. серији 50. квалификованих, подељени су у 25 парова

 За 2. серију скокова квалификовало се 25 победника и 5 најбољих губитника ( "срећни губитници" -{"lucky loosers"}- или LL).

 5. најбољих губитника су:

Табела после 1. скока:

Коначни резултати на 2. скакаоници 

 * – најбољи поражени

Резултати 3. скаконице

Инзбрук

Пласман на Турнеји после 2. скакаонице

Пласман у Светском купу пре 3. скаконице 
Ових 10. скакача су аутоматски квалификовани за прво коло квалификација на основу пласмана у досаашњем делу Светског купа. ():

Квалификације

Резултати 1. серије 
 У 1. серији 50. квалификованих, подељени су у 25 парова

{| class="wikitable" align=center

 За 2. серију скокова квалификовало се 25 победника и 5 најбољих губитника ( "срећни губитници" -{"lucky loosers"}- или LL).

 5. најбољих губитника су:

Табела после 1. скока:

Коначни резултати на 3. скакаоници 

 * – најбољи поражени

Резултати 4. скаконице

Бишофсхофен

Пласман на Турнеји после 3. скакаонице

Пласман у Светском купу пре 4. скаконице 
Ових 10. скакача су аутоматски квалификовани за прво коло квалификација на основу пласмана у досаашњем делу Светског купа. ():

Квалификације

Резултати 1. серије 
 У 1. серији 50. квалификованих, подељени су у 25 парова

 За 2. серију скокова квалификовало се 25 победника и 5 најбољих губитника ( "срећни губитници" -{"lucky loosers"}- или LL).

 5. најбољих губитника су:

Табела после 1. скока:

Коначни резултати на 4. скакаоници 

 * – најбољи поражени
 – пад

Коначан пласман Турнеје четири скакаонице 2014/15.

Референце

Спољашње везе 

Турнеја четири скакаонице
Скијашки скокови
Спорт у 2014.
Спорт у 2015.